Спасский район:

 Спасский район — в Нижегородской области.
 Спасский район — в Пензенской области.
 Спасский район — в Приморском крае.
 Спасский район — Рязанской области.
 Спасский район — в Татарстане.
 Спасский район — район существовавший в Западно-Сибирском крае.